Chevrolet 210 («Two-Ten») — это американский легковой автомобиль, выпускавшийся Chevrolet с 1953 по 1957 год. Он сменил собой модель Styleline DeLuxe. В 1957 году модель 210 была заменена на Biscayne.

История 

Модель 210, популярная в 1953—1954 годах, располагалась в середине ценового диапазона полноразмерных Chevrolet, будучи более дешёвой, чем Bel Air, но выше серии 150, благодаря балансу стиля и комфортабельной отделке. 210 имела широкий выбор кузовов, включая кабриолет, хардтоп «Sport Coupe», 2 и 4-дверный седан, а также универсал.

Со временем Bel Air становился всё более популярным у американской общественности, постепенно вытесняя серии 150 и 210, поэтому в середине 1955 года Chevrolet вводит модификацию «Sport Coupe» серии 210, которая была на $100 дешевле роскошного Bel Air.

В отличие от серии 150, 210 всегда оснащались такими опциями, как автоматическая трансмиссия «Powerglide», электрические стеклоподъёмники и регулирующиеся сидения. Люксовый универсал 210 Beauville был введён в 1953 году, затем передан серии Bel Air в 1954 году и вновь возвращён в 210 в следующем, 1955 году.

Модели 1953—1954 годов 
Первые два года выпуска модели различались лишь незначительными элементами отделки. На приборных панелях в 1953 году индикаторы указателей поворотов были белого цвета, а в 1954 — зелёного.

Двигатели 
Для моделей 1953—1954 годов использовалось два двигателя, оба с верхним расположением клапанов (OHV). Из них более мощным являлся Blue Flame с автоматической трансмиссией Powerglide. Все машины имели 3-ступенчатую автоматическую коробку передач в стандартной комплектации. 1954 год стал последним годом использования 6-вольтовых электрических систем в автомобилях Chevrolet.

 235 куб. дюймов «Thrift-King» рядный шестицилиндровый мощностью 108 л. с. (1953 год; МКПП)
 235 куб. дюймов «Blue Flame» рядный шестицилиндровый мощностью 115 л. с. (1953 год; Powerglide)

 235 куб. дюймов «Blue Flame» рядный шестицилиндровый мощностью 115 л. с. (1954 год; МКПП)
 235 куб. дюймов «Blue Flame» рядный шестицилиндровый мощностью 125 л. с. (1954 год; Powerglide)

Трансмиссии 
 3-ступенчатая механическая синхронизированная;
 3-ступенчатая механическая синхронизированная с овердрайвом;
 2-ступенчатая автоматическая Powerglide.

1955 год 

В 1955 году появляется новое шасси и легендарный V8-двигатель с маленькой головкой блока. По желанию покупателя, на 210 устанавливаются любые доступные силовые агрегаты.

Двигатели 
 235 куб. дюймов «Blue Flame» рядный шестицилиндровый мощностью 123 л. с. (МКПП)
 235 куб. дюймов "Blue Flame рядный шестицилиндровый мощностью 136 л. с. (МКПП)
 265 куб. дюймов «Turbo-Fire» OHV V8 мощностью от 162 до 180 л. с. (опционально)

Трансмиссии 
 3-ступенчатая механическая синхронизированная;
 3-ступенчатая механическая синхронизированная с овердрайвом;
 2-ступенчатая автоматическая Powerglide.

1956 год 

File:Chevy210Rear.jpg|Универсал Chevrolet 210 1956 года
Выбор двигателей остаётся прежним, но моторы V8 265 куб. дюймов стали более мощными, а рядные шестицилиндровые ставились на любые трансмиссии.

Двигатели 
 235 куб. дюймов «Blue Flame» рядный шестицилиндровый мощностью 140 л. с.
 265 куб. дюймов «Turbo-Fire» OHV V8 мощностью 170 л. с.
 265 куб. дюймов «Turbo-Fire» OHV V8 с четырёхкамерным карбюратором мощностью 210 л. с.
 265 куб. дюймов «Turbo-Fire» OHV V8 с двухкамерным карбюратором мощностью 225 л. с.

Трансмиссии 
 3-ступенчатая механическая синхронизированная;
 3-ступенчатая механическая синхронизированная с овердрайвом;
 2-ступенчатая автоматическая Powerglide.

1957 год 

В 1957 году введён V8-двигатель объёмом 283 куб. дюйма с маленькой головкой блока. Серия 210 получает моторы с впрыском топлива, устанавливавшиеся только на заказ. Сбоку располагается клиновидный орнамент, как у Bel Air, но в отличие от последней, он не был отделан алюминием, а окрашивался в цвет кузова или другой цвет в случае двухцветной окраски.

Двигатели 
 235 куб. дюймов «Blue Flame» рядный шестицилиндровый мощностью 140 л. с.
 265 куб. дюймов «Turbo-Fire» OHV V8 мощностью 162 л. с.
 283 куб. дюймов «Super Turbo-Fire» OHV V8 мощностью 185 л. с.
 283 куб. дюймов «Super Turbo-Fire» OHV V8 с четырёхкамерным карбюратором мощностью 220 185 л. с.
 283 куб. дюймов «Super Turbo-Fire» OHV V8 с четырёхкамерным карбюратором мощностью 270 л. с.
 283 куб. дюймов «Super Turbo-Fire» OHV V8 с топливным инжектором Rochester Ram-Jet мощностью 283 л. с.

Трансмиссии 
 3-ступенчатая механическая синхронизированная;
 3-ступенчатая механическая синхронизированная с овердрайвом;
 2-ступенчатая автоматическая Powerglide;
 Автоматическая Turboglide.

Литература

Ссылки 
 
 

210